Die UEFA Champions League 2007/08 war die 16. Spielzeit des wichtigsten europäischen Wettbewerbs für Vereinsmannschaften im Fußball unter dieser Bezeichnung und die 53. insgesamt. Am Wettbewerb nahmen in diesem Jahr 76 Klubs aus 52 Landesverbänden teil. Erstmals waren Mannschaften aus Andorra, Montenegro und San Marino am Start. Bis auf Liechtenstein waren damit alle UEFA Mitgliedsverbände im Wettbewerb vertreten. Die Saison begann mit der ersten Qualifikationsrunde am 17./18. Juli 2007 und endete mit dem Finale im Olympiastadion Luschniki in Moskau am 21. Mai 2008. In diesem standen sich mit Manchester United und dem FC Chelsea erstmals zwei englische Vereine gegenüber, die zudem im Vorjahr das FA-Cup-Finale gegeneinander bestritten, das Chelsea gewonnen hatte.

Modus 
Gegenüber der Vorsaison gab es keine Änderungen im Austragungsmodus. Für die Gruppenphasen galt bei Punktegleichheit zweier Mannschaften wie gehabt folgendes:
 Punkte aus den direkten Spielen.
 Tordifferenz in den direkten Spielen.
 Auswärtstore in den direkten Spielen
 Tordifferenz aus allen Gruppenspielen.
 Erzielte Tore in allen Gruppenspielen.
 Höherer Klubkoeffizient zu Beginn des Wettbewerbs.

Qualifikation

Erste Qualifikationsrunde 
(28 Teilnehmer)
Die Hinspiele fanden am 17./18. Juli, die Rückspiele am 24./25. Juli 2007 statt.

|}

Zweite Qualifikationsrunde 
(28 Teilnehmer)
Die Hinspiele fanden am 31. Juli/1. August, die Rückspiele am 7./8. August 2007 statt.

|}

Dritte Qualifikationsrunde 
(32 Teilnehmer)
Die Hinspiele fanden am 14./15. August, die Rückspiele am 28./29. August 2007 statt.

|}

Gruppenphase 
An der Gruppenphase nahmen 32 Mannschaften teil, die in 8 Gruppen (A bis H) zu je 4 Teams spielten.
Aus jeder Gruppe kamen die erst- und zweitplatzierten Vereine in das Achtelfinale weiter, während die drittplatzierten Mannschaften im Sechzehntelfinale des UEFA-Pokals 2007/08 weiterspielten. Die Gruppenletzten schieden aus den europäischen Wettbewerben aus.

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

Gruppe C 

|}

Gruppe D 

|}

Gruppe E 

|}

Gruppe F 

|}

Gruppe G 

|}

Gruppe H 

|}

K.-o.-Phase

Achtelfinale 
Die Hinspiele fanden am 19./20. Februar, die Rückspiele am 4./5. März 2008 statt.

|}

Viertelfinale 
Die Hinspiele fanden am 1./2. April, die Rückspiele am 8./9. April 2008 statt.

|}

Halbfinale 
Die Hinspiele fanden am 22./23. April, die Rückspiele am 29./30. April 2008 statt.

|}

Finale 

Insbesondere die Schlussphase des Finals war von erhöhter Dramatik geprägt. Während sich beide Mannschaften über knapp 120 Minuten ein weitgehend ausgeglichenes Duell lieferten, wurde Didier Drogba in der 116. Minute wegen einer Tätlichkeit des Feldes verwiesen. Drogba, der als sicherer Schütze bekannt und für das anschließende Elfmeterschießen vorgesehen war, durfte dadurch nicht mehr antreten und wurde von John Terry ersetzt. Dieser rutschte beim entscheidenden fünften Strafstoß allerdings aus und setzte den Ball somit an den Pfosten, was Manchester United im Spiel hielt. Nachdem Anderson, Kalou und Giggs ihre Elfmeter verwandelt hatten, hielt van der Sar gegen Anelka, was Manchester United doch noch den Sieg einbrachte.

Beste Torschützen

Eingesetzte Spieler Manchester United 
Siehe Hauptartikel: UEFA Champions League 2007/08/Manchester United

* Danny Simpson (3/-) hat den Verein während der Saison verlassen.

Siehe auch 
 UEFA-Pokal 2007/08
 UEFA Women’s Cup 2007/08

Einzelnachweise

Weblinks 

 Offizielle Webseite zur UEFA Champions League 2007/08
 Spieldetails zur Saison 2007/08 auf fussballdaten.de

 
2007
Fußballsaison 2007/08